Ellen Sprunger (1986-), athlète suisse,
 Janika Sprunger (1987-), cavalière suisse,
 Julien Sprunger (1986-), joueur de hockey sur glace suisse,
 Lea Sprunger (1990-), athlète suisse.

Patronyme suisse